Auffahren steht für:

 im Verkehr ein Aufprallen auf das davor befindliche Fahrzeug, siehe Auffahrunfall
 in der Bergmannssprache die Herstellung eines Grubenbaus, siehe Streckenauffahrung
 das stumpfe Befahren einer Weiche (Bahn), die für die andere Richtung gestellt ist, siehe Weiche (Bahn)#Befahrungsweisen

Siehe auch:
 Auffahrt